En América puede referirse a:

 En América (libro), obra literaria escrita por Susan Sontag.
 En América (película), película dirigida por Jim Sheridan.